112 eskadra myśliwska 1 pułku lotniczego w Warszawie z lat 1928–1939
 112 eskadra myśliwska 3 pułku lotniczego w Poznaniu z lat 1925–1928